Manakana (Atsinanana), plaats en gemeente in de regio Atsinanana in Madagaskar
Manakana (Betsiboka), plaats en gemeente in de regio Betsiboka in Madagaskar
Manakana Nord, plaats en gemeente in de regio Vatovavy-Fitovinany in Madagaskar